Rodniki (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Rodniki, Stadt in der Oblast Iwanowo
 Rodniki (Moskau, Ramenskoje), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Moskau, Rajon Ramenskoje

 ländliche Siedlungen und Dörfer:
 Rodniki (Baschkortostan, Belebei), in der Republik Baschkortostan, Rajon Belebei
 Rodniki (Baschkortostan, Iglino), in der Republik Baschkortostan, Rajon Iglino
 Rodniki (Baschkortostan, Kaltassy), in der Republik Baschkortostan, Rajon Kaltassy
 Rodniki (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Rodniki (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Rodniki (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Rodniki (Kaliningrad, Gurjewsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gurjewsk (bis 1946 Preußisch Arnau, seit 1993/2003 auch: Arnau und Jungferndorf, Kreis Königsberg, Ostpreußen)
 Rodniki (Kaliningrad, Prawdinsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Prawdinsk (bis 1946 Leißienen, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Rodniki (Kaliningrad, Selenogradsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Selenogradsk (bis 1946 Radnicken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Rodniki (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Rodniki (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Rodniki (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Rodniki (Moskau, Serpuchow), in der Oblast Moskau, Rajon Serpuchow
 Rodniki (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Rodniki (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Rodniki (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Rodniki (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Rodniki (Pensa, Lunino), in der Oblast Pensa, Rajon Lunino
 Rodniki (Pensa, Nikolsk), in der Oblast Pensa, Rajon Nikolsk
 Rodniki (Perm, Dobrjanka), in der Region Perm, Stadtkreis Dobrjanka
 Rodniki (Perm, Solikamsk), in der Region Perm, Rajon Solikamsk
 Rodniki (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Rodniki (Rostow), in der Oblast Rostow
 Rodniki (Stawropol), in der Region Stawropol
 Rodniki (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Rodniki (Tatarstan), in der Republik Tatarstan
 Rodniki (Tscheljabinsk, Kartaly), in der Oblast Tscheljabinsk, Rajon Kartaly
 Rodniki (Tscheljabinsk, Troizk), in der Oblast Tscheljabinsk, Rajon Troizk
 Rodniki (Twer), in der Oblast Twer
 Rodniki (Udmurtien), in der Republik Udmurtien
 Rodniki (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd
 Rodniki (Woronesch, Ostrogoschsk), in der Oblast Woronesch, Rajon Ostrogoschsk
 Rodniki (Woronesch, Repjowka), in der Oblast Woronesch, Rajon Repjowka